Космонавт:
 Космонавт — человек, проводящий испытания и эксплуатацию космической техники в космическом полёте.
 «Космонавт» — гостиница на космодроме Байконур, место проведения пред- и послеполётных мероприятий.
 «Космонавт» — транзисторный приёмник оригинальной конструкции (Минский радиозавод, 1964 года).
 «Космонавт» — фильм 2013 года.

См. также 
 Лётчик-космонавт
 Аллея Космонавтов